Патнем (округ, Флорида) 
Патнем (округ, Джорджія)
Патнем (округ, Іллінойс)
Патнем (округ, Індіана)
Патнем (округ, Міссурі)
Патнем (округ, Нью-Йорк)
Патнем (округ, Огайо)
Патнем (округ, Теннессі)
Патнем (округ, Західна Вірджинія)